Neon z Nikomedii – święty katolicki, męczennik
 neon (pierwiastek) – pierwiastek chemiczny
 potoczna nazwa lampy neonowej – rodzaju lampy wyładowczej
 neon (reklama) – świecąca reklama wykonana z lampy neonowej
 Neon – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją i produkcją filmów
 gatunki ryb z rodziny kąsaczowatych:
 neon czarny (Hyphessobrycon herbertaxelrodi)
 neon czerwony (Paracheirodon axelrodi)
 neon Innesa (Paracheirodon innesi)
 Dodge Neon – typ samochodu osobowego
 Neon Genesis Evangelion – japoński serial anime
 Neon – album Jaya Seana
 Neon – album Rea Garveya
 Neon – singel Lykke Li
 Neon (Lonely People) – singel Leny Meyer-Landrut
 Neony – singel Antka Smykiewicza